Highland Park (filme) — de 2013, dirigido por Andrew Meieran

Localidades nos Estados Unidos
Highland Park (Flórida)
Highland Park (Illinois)
Highland Park (Michigan)
Highland Park (Nova Jérsei)
Highland Park (Pensilvânia)
Highland Park (Texas)

Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas